Рон Аднер — професор стратегії в школі бізнесу Так Дартмутського коледжу, виступає спікером і консультантом для компаній по всьому світу, автор книг «Широким поглядом. Нова стратегія інновацій» і «Перемогти у правильній грі. Як наступати, захищатися й досягати результатів у мінливому світі».

Освіта і наукові ступені 
Рон Аднер має ступінь доктора філософії та магістра Уортонської школи при Університеті Пенсільванії, а також ступінь магістра та бакалавра в галузі машинобудування від Союзу Купера за сприяння розвитку науки та мистецтва.

Кар'єра 
Останні десять років вивчає першопричини успіху та невдачі інновацій. До того як приєднатися до коледжу Так був стипендіатом Akzo-Nobel зі стратегічного менеджменту в INSEAD, де працював на факультеті протягом десяти років. Рон Аднер обіймав посади редактора та правління провідних рецензованих наукових журналів у своїй галузі, включаючи Academy of Management Review, Management Science, Strategic Management Journal та Strategy Science. Його управлінські статті публікувалися в газетах Harvard Business Review, The Atlantic, Fast Company, Forbes, Wired, The Financial Times  і Wall Street Journal.

Робота Рона Аднера є поєднанням ретельних академічних досліджень, глибоких управлінських прозрінь і практичних потужних структур. Застосований, випробуваний і підтверджений у деяких провідних світових компаніях, його підхід до розуміння стратегічної картини став трансформаційним  у стимулюванні ефективних інновацій як у корпоративному, так і в соціальному секторах.

Рон Аднер є засновником Strategy Insight Group, місія якої полягає в тому, щоб допомогти клієнтам усунути сліпі зони стратегії та розробити надійні стратегії виходу на ринок у складних внутрішніх і зовнішніх екосистемах. Він є ключовим доповідачем, консультантом і радником компаній по всьому світу. Його участь змінила стратегію багатьох компаній зі списку Fortune 500, а також підприємницьких стартапів. Він досвідчений викладач і семиразовий лауреат щорічної нагороди за передове викладання, яку голосують студенти, як у Tuck, так і в INSEAD (2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2011, 2019).

Книги і публікації 
Книга «Широким поглядом» відкриває новий погляд на створення вартості та конкуренцію, коли межі галузі руйнуються внаслідок руйнування екосистеми. Дві його книги були оголошені визначним внеском у стратегічну літературу. Клейтон Крістенсен (автор книги «Дилема інноватора») описав його роботу як «новаторську», а Джим Коллінз (автор книги «Від хорошого до великого») назвав його «Одним із наших найважливіших стратегічних мислителів XXI століття».

Книги українською 

 «Широким поглядом. Нова стратегія інновацій» / пер. з англ. Оксана Даутова під редакцією Володимира Павелка. — Київ: Лабораторія, 2022, — 256 с.
 «Перемогти у правильній грі. Як наступати, захищатися й досягати результатів у мінливому світі» / пер. з англ. Оксана Даутова, — Київ: Лабораторія, 2022.